Lista orașelor după mărime din Republica Dominicană

Orașe

Vezi și
Lista listelor de orașe după țară

Legături externe
Oficina Nacional de Estadística
World Gazetteer - Info nr. locuitori
City Population - Info

Dominicană